2 miejscowości w Polsce:
 Reptowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Dąbrowa Chełmińska
 Reptowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Kobylanka